

Коньово — село в Сливенській області.

Коньово — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства

Коньово — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Коньово — село, Біловський округ, Кемеровська область
 Коньово — присілок, Нев'янський міський округ, Свердловська область
 Коньово — село, Панкрушихинський район, Алтайський край

Див. також 
 Конево